W Polsce
 Łopuchowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Łopuchowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Łopuchowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo 
 Łopuchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Łopuchowo – gromada
 Łopuchowo – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Łopuchówko